Diettrich ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Diettrich (* 1965), deutscher Hochschullehrer für Wirtschafts- und Gründungspädagogik
 Frank Diettrich (* 1939), deutscher Bildhauer
 Fritz Diettrich (1902–1964), deutscher Schriftsteller
 Gustav Diettrich (* 1869; † nach 1935), deutscher Hebraist
 Hanns Diettrich (1905–1983), deutscher Bildhauer
 Hans Diettrich (1919–1987), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Heinz Diettrich (1940–2022), deutscher Chirurg und ärztlicher Standespolitiker

Siehe auch:
 Dietrich
 Dittrich
 Dieterich